Joseph-Beuys-Gesamtschule (bzw. in eigener Schreibweise auch Joseph Beuys Gesamtschule) steht für:
 Joseph-Beuys-Gesamtschule (Düsseldorf)
 Joseph Beuys Gesamtschule (Kleve)